Кумачёво — название населённых пунктов в России:

 Кумачево — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Кумачево — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.

См. также 
 Кумачово